Grosse tête peut faire référence à :
 un synonyme de mégalomanie (dans l'expression avoir la grosse tête), en argot ;
 la grosse tête est une variante simplifiée des géants de processions et de cortèges, représentant une tête énorme et grotesque d'un personnage, et portée par un seul homme lors de carnavals ou de festivités de rues (voir par exemple Géants et grosses têtes de Saragosse) ;
 Grosse Tête, un village en Louisiane aux États-Unis ;
 Une grosse tête :
 La Grosse Tête, un sommet de la commune française d'Orelle en Savoie.

Grosses Têtes peut faire référence à :
 Les Grosses Têtes, une émission de radio diffusée sur RTL depuis 1977.